Centrum Sztuki Współczesnej
 Port lotniczy Colorado Do Oeste